19-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги стартовал 24 июля 2010 года.

Турнирная таблица

Примечания 
 С «Вереса», «Динамо», «Нивы» и «Роси» снято по три очка за опоздание с заявочным взносом ПФЛ согласно решению Дисциплинарного комитета ПФЛ от 9 февраля 2011 года № 21.
 Команде «Десна» присуждена победа 3:0, а команде «Верес» поражение 0:3 согласно решению Дисциплинарного комитета ПФЛ от 21 апреля 2011 года № 24.
 «Верес» снят с турнира, и в оставшихся матчах его соперники получали технические победы (+:-) согласно решению Дисциплинарного комитета ПФЛ от 5 мая 2011 года № 25.
 До 10 февраля 2011 года команда «Скала» представляла город Моршин.

Бомбардиры

Группа «Б»

Турнирная таблица

Бомбардиры

Umbro плей-офф за место в Первой лиге

Регламент 
В сезоне 2010/2011 годов по регламенту (ст.13, п.3—5) победители групп второй лиги выходят в Первую лигу напрямую, две последние команды Первой лиги опускаются во вторую напрямую, а 16-я команда первой лиги и две команды, которые заняли вторые места в группах второй лиги, принимают участие в стыковых матчах, победитель которых получает место в Первой лиге следующего сезона.

В первом матче играют между собой команды, которые заняли вторые места в группах второй лиги. Во втором матче победитель первого матча играет с шестнадцатой командой Первой лиги. Победитель второго матча получает место в Первой лиге. Оба матча проходят на нейтральном поле.

Первый матч 

ФК Сумы выходят в следующий этап.

Второй матч 

ФК Энергетик остается в Первой лиге.

Примечания

Ссылки 
 Первая Лига Украины по футболу. Группа А
 Вторая Лига Украины по футболу. Группа Б

Вторая лига Украины по футболу
Европейский футбол в сезоне 2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
Футбол на Украине в сезоне 2010/2011